Moi przyjaciele – Tygrys i Kubuś (ang. My Friends Tigger and Pooh, 2007–2010) – amerykański serial animowany wykonany w technice komputerowej. Emitowano na kanale Disney Channel 13 sierpnia 2007 roku w bloku Playhouse Disney i w TVP1 w całości od 1 czerwca 2009 roku do 30 października 2011 roku.

Fabuła 
Serial opowiada o przyjaciołach ze Stumilowego Lasu, czyli o Kubusiu Puchatku i jego znajomych. Tym razem Kubuś i Tygrys wraz z nową przyjaciółką Tosią bawią się w Super-Detektywów i rozwiązują sprawy ważne dla mieszkańców lasu.

Bohaterowie

Wersja polska

Odcinki 1-65 
Opracowanie wersji polskiej: na zlecenie Disney Character Voices International – Sun Studio Polska/SDI Media Polska
Reżyseria:
 Joanna Wizmur (odc. 1-26),
 Joanna Węgrzynowska-Cybińska (odc. 27-65)
Dialogi: Krystyna Skibińska-Subocz (odc. 27-65)
Tłumaczenie: Karol Kopiec (odc. 27-65)
Dźwięk: Łukasz Fober
W wersji polskiej udział wzięli:
 Anna Gajewska – Tosia
 Maciej Kujawski – Kubuś
 Grzegorz Pawlak – Tygrys
 Ryszard Nawrocki – Królik
 Tomasz Steciuk – Prosiaczek
 Jan Prochyra – Kłapouchy
 Joanna Jeżewska – Kangurzyca
 Joanna Wizmur – Jeżulka (odc. 1-26)
 Wit Apostolakis-Gluziński – Lumpek
 Beniamin Lewandowski – Maleństwo
 Marek Robaczewski – Żółw
 Miłogost Reczek –
 Bóbr,
 Dzięcioł
 Joanna Węgrzynowska-Cybińska –
 Jeżulka (odc. 27-65),
 Vixena
 Adam Krylik – Szop
 Marcin Mroziński – Skunks
 Katarzyna Pysiak –
 Holly,
 Opos #1
 Anna Apostolakis-Gluzińska – Mama Hefalumpa
 Filip Dudycz – Opos #2
 Krzysztof Bednarek

Teksty piosenek: Marek Robaczewski (odc. 27-65)
Opracowanie muzyczne: Juliusz Kamil Kuźnik (odc. 27-65)
Śpiewali:
 Agata Paszkowska, Katarzyna Łaska, Anna Gajewska, Juliusz Kamil Kuźnik (wszystkie odcinki),
 Adam Krylik (odc. 45)

Odcinek specjalny Gwiazdka Super-detektywów 
W wersji polskiej udział wzięli:
 Anna Hoflik – Tośka
 Maciej Kujawski – Kubuś
 Stefan Knothe – Królik
 Olga Cybińska – Lola
 Jakub Strach – Lumpek
 Grzegorz Pawlak – Tygrys
 Antonina Krylik – Maleństwo
 Sebastian Perdek – Prosiaczek
 Mirosław Zbrojewicz – Kłapouchy
 Joanna Jeżewska – Kangurzyca
 Wojciech Żołądkowicz – Mikołaj
 Beata Wyrąbkiewicz – Mama Renifer
 Grzegorz Kwiecień – Tata Renifer

Piosenki w wykonaniu: Anna Gajewska, Joanna Jeżewska, Antonina Krylik, Mirosław Zbrojewicz, Jakub Strach, Sebastian Perdek, Maciej Kujawski, Stefan Knothe, Urszula Kowalska, Jacek Kotlarski, Krzysztof Pietrzak, Adam Krylik, Piotr Gogol

Reżyseria: Artur Kaczmarski
Kierownictwo muzyczne: Monika Malec
Tekst polski: Joanna Serafińska
Teksty piosenek: Julia Byrska
Wersja polska: SDI Media Polska

Lektor tytułu: Artur Kaczmarski

Odcinki 
Premiery w Polsce:
 na Disney Channel (w bloku Playhouse Disney):
 I seria (odcinki 1-13) – 13 sierpnia 2007 roku,
 I seria (odcinki 14-26) – 17 grudnia 2007 roku,
 II seria – 23 marca 2009 roku.
 na TVP1 (w Wieczorynce – w bloku Walt Disney przedstawia oraz w bloku Walt Disney w Jedynce):
 I seria – 1 czerwca 2009 roku,
 II seria – 27 grudnia 2010 roku.
 na Disney Junior:
 I seria – 6 lutego 2017 roku.

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Logo
 
 

Filmy animowane Disneya o Kubusiu Puchatku
Programy Disney Channel
Telewizyjne seriale animowane Walta Disneya
Seriale telewizyjne emitowane od 2007
Seriale telewizyjne zakończone w 2010